Lehri peut faire référence à :
 Lehri, un village du Maroc ;
 l'ancien district de Lehri, au Pakistan.